Stati Uniti d'America
 Warrensburg – villaggio della Contea di Macon, Illinois
 Warrensburg – città della Contea di Johnson, Missouri
 Warrensburg – città della Contea di Warren, New York